Lilu, település Észtországban, Tartu megyében
Lilu a következő személyek bece- vagy művészneve:
 Lilu (1976) Kovalcsik Ildikó, magyar műsorvezető
 Lilu (1981) Aleksandra Agaciak, lengyel énekesnő, rapper, dalszerző
 Lilu (1982) örmény énekesnő